Istočnoindijska kompanija bilo je ime nekoliko povjesnih europskih kompanija koje su bile ugovorno povlaštene u trgovini s Azijom, većinom s Indijom.

Britanska Istočnoindijska kompanija – osnovana 1600.
Danska Istočnoindijska kompanija – osnovana 1616.
Francuska Istočnoindijska kompanija – osnovana 1664.
Švedska Istočnoindijska kompanija – osnovana 1731.
Nizozemska Istočnoindijska kompanija – osnovana 1602.
Portugalska Istočnoindijska kompanija – osnovana 1628.

Tvrtke